Tinhof ist der Familienname folgender Personen:

 Dietz Tinhof (* 1964), österreichischer Musikproduzent
 Hans Tinhof (1915–1979), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter